Osoby o tym nazwisku:
 Chie Tsuji – japońska siatkarka
 Jun Tsuji – japoński poeta, dramaturg, eseista oraz tłumacz
 Kōji Tsujitani – japoński seiyū, aktor dubbingowy i narrator
 Maki Tsuji – japońska łyżwiarka szybka

Inne:
 (8314) Tsuji – planetoida z pasa głównego asteroid